

Persone 
Mark David Hollis (1955-2019) – cantante britannico
Mark Hollis (1962-vivente) – dirigente sportivo statunitense
Mark Hollis (1984-vivente) – atleta statunitense, specializzato nel salto con l'asta

Altro 
Mark Hollis – album di Mark Hollis del 1998